Tucumán kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Tucumán (udde),

Argentina 

 Tucumán (provins), 
 San Miguel de Tucumán, provinshuvudstad, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Argentinaförgreningar